František Bláha ist der Name folgender Personen:

* František Bláha (General) (1886–1945), tschechoslowakischer General und Widerstandskämpfer
 František Bláha (Sportschütze), tschechoslowakischer Sportschütze 
 František Bláha (Politiker) (1896–1979), tschechischer Arzt und Politiker (KPČ) 
 František Bláha (Rennfahrer), tschechoslowakischer Endurosportler